Fascination ist die Bezeichnung für:
 Fascination (1931), britischer Film von Miles Mander
 Fascination (1979), französischer Film von Jean Rollin
 Fascination (2004), deutsch-britischer Film von Klaus Menzel